Ludlow Town FC (celým názvem: Ludlow Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ludlow v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 1890, zanikl v roce 2012 kvůli dluhům ve výši 400 000 liber. Klubové barvy byly červená a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The SBS.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1890 – Ludlow Town FC (Ludlow Town Football Club)
 1995 – fúze s Ludlow Colts FC ⇒ název nezměněn
 2012 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. předkolo: 2004/05
 FA Vase
 1. kolo: 2003/04, 2004/05

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1979: West Midlands Regional League (Division Two)
 1979–1994: West Midlands Regional League (Division One)
 1994–2001: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2001–2005: Midland Football Alliance
 2005–2010: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2010–2012: Shropshire County Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1890
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Shropshire